А́вдия Врша́евич (; ) — боснийский футболист, защитник боснийского клуба «Сараево».

Клубная карьера 
Первый профессиональный клуб Вршаевича — НК ТОШК Тесань. В нём он провёл сезон 2003/04, после чего перешёл в столичный «Железничар». Проведя там только один сезон, Авдия перешёл в другой, боснийский клуб «Челик». В «Челике», Вршаевич провёл 2 сезона, как за основную команду, так и за дубль. Из «Челика», Авдия перешёл в столичный клуб Чехии, «Спарту», но не сыграл ни одного матча. За время контракта со «Спартой», Вршаевич побывал в аренде, у двоих клубов — «Кладно» и «Татран». С последним он заключил контракт и сыграл с 2009 по 2011 года, сыграв 60 матчей и забив 3 гола. В «Татране» он играл и на позиции правого защитника, и на позиции правого полузащитника. Авдия, в 2011 году, на один сезон вернулся в «Челик». За него сыграл 21 матч. После окончания контракта, Вршаевич перешёл в хорватский «Хайдук» (Сплит). Дебют за «Хайдук» состоялся 22 июля матчем, в гостях, против «Истры» (0:0). В июне 2015 Вршаевич и «Хайдук» по обоюдному согласию расторгли контракт. 18 июля Авдия перешёл в турецкий «Османлыспор». Спустя три года он подписал двухлетний контракт с командой «Акхисар Беледиеспор». Дебютировал за новый клуб он в матче Суперкубка Турции против «Галатасарая».

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на 1fctatran.sk
 Профиль игрока на sparta.cz 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Челик» Зеница
Игроки ФК «Кладно»
Игроки ФК «Татран»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Умраниеспор»
Игроки ФК «Сараево»